La discografía de los Vengaboys, una agrupación de géneros Eurodance y música pop holandesa consta de tres álbumes de estudio, veinte sencillos, un EP, dos álbumes recopilatorios y dieciséis vídeos musicales. El primer lanzamiento del grupo  fue su álbum debut Up & Down: The Party Album en 1998 para el mercado holandés. Siguieron con su segundo lanzamiento The Party Album en 1999, que tuvo un lanzamiento internacional. El tercer álbum del grupo es The Platinum Album, publicado en 2000. Después de ese lanzamiento, la banda entró en un hiatus antes de regresar en 2011 con nuevo material y su segundo álbum recopilatorio The Best of Vengaboys.

Álbumes de estudio

Extended plays

Álbumes recopilatorios

Álbumes de remezclas

Sencillos

Sencillos promocionales

Videos musicales

Referencias